Nemezis
 Nemezis (powieść Agathy Christie)
 Nemezis (powieść Philipa Rotha)